Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Damien Roberts che hanno battuto in finale Noam Behr e Eyal Erlich 6-3, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Damien Roberts (Campioni)
 Oren Motevassel /  Andy Ram (primo turno)

 Jamie Delgado /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Martin Lee /  Tom Spinks (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 2000